Kivistö est un patronyme et toponyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1981), joueuse finlandaise de football
, homme d'affaires américain
Tommi Kivistö (né en 1991), joueur finlandais de hockey sur glace

Toponyme

Kivistö, quartier de Vantaa en banlieue d'Helsinki
Kivistön suuralue, district de Vantaa 
, district de Seinäjoki en Ostrobotnie du Sud

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois
Homonymie de toponyme